Edlau ist der Name folgender Orte:

 Edlau (Könnern), Ortsteil der Stadt Könnern, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Edlau (Gemeinde Heidenreichstein), Ortsteil Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Edlau (Gemeinde Lasberg), Ortschaft von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Edlau (Gemeinde Schönau), Ortsteil von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Edelsitz Edlau, Oberösterreich